Hurricanes (rugbi), equip masculí de rugbi de la ciutat de Wellington, Nova Zelanda
 Carolina Hurricanes, equip professional d'hoquei sobre gel de Raleigh (Carolina del Nord) que juga a la National Hockey League a la Divisió Sud-est
 Kiel Baltic Hurricanes, equip de futbol americà del club esportiu American Sports Club Kiel, amb seu en Kiel